Wilson är ett vanligt efternamn i engelsktalande länder.

Personer med efternamnet Wilson

A
 Aarik Wilson (född 1982), amerikansk trestegshoppare
 Alan Wilson (1943–1970), amerikansk musiker
 Alex Wilson (1905–1994), kanadensisk löpare
 Alexander Wilson, flera personer
 Alexander Wilson (astronom) (1714–1786), skotsk astronom
 Alexander Wilson (ornitolog) (1766–1813), skotsk-amerikansk auktor, ornitolog, naturalhistoriker och poet
 Alfred Wilson (1903–1989), amerikansk roddare
 Anders Oscar A:son Wilson (1851–1912), svensk skådespelare
 Andreas Wilson (född 1981), svensk skådespelare
 Andrew Wilson (född 1964), amerikansk skådespelare
 Angus Wilson (1913–1991), brittisk författare
 Ann Wilson, flera personer
 Ann Wilson (dansare) (född 1968), svensk dansare
 Ann Wilson (musiker) (född 1950), amerikansk sångerska

 Archdale Wilson (1803–1874), brittisk militär
 Arnold Wilson (1883–1930), svensk skeppsredare
 Audree Wilson (1917–1997), amerikansk mor till The Beach Boys
 August Wilson (1945–2005), amerikansk dramatiker

B
 Barrie James Wilson (1947–1990), brittisk trumslagare
 Benjamin Wilson, flera personer
 Benjamin Wilson (konstnär) (1721–1788), engelsk grafiker, målare och vetenskapsman
 Benjamin Wilson (teolog) (1817–1900), brittisk-amerikansk förkunnare, bibellärare och bibelöversättare
 Bernt Wilson (1870–1919), svensk fabrikör och politiker, liberal
 Blaine Wilson (född 1974), amerikansk gymnast
 Bob Wilson (född 1941), skotsk fotbollsmålvakt
 Brian Wilson, flera personer
 Brian Wilson (född 1942), amerikansk popmusiker
 Brian Wilson (England) (född 1948), engelsk politiker, Labour
 Brian Wilson (Nordirland) (född 1943), nordirländsk politiker, Green Party
 Bridgette Wilson (född 1973), amerikansk skådespelare
 Bryon Wilson (född 1988), amerikansk freestyleåkare

C
 C.T.R. Wilson (1869–1959), skotsk fysiker, nobelpristagare
 Carl Wilson (1946–1998), amerikansk popmusiker
 Carl-Johan Wilson (född 1934), svensk förlagsredaktör och politiker, folkpartist
 Carnie Wilson (född 1968), amerikansk musiker, sångerska och skådespelare
 Casey Wilson (född 1980), amerikansk skådespelare, komiker och manusförfattare
 Cassandra Wilson (född 1955), amerikansk jazzmusiker och kompositör
 Chandra Wilson (född 1969), amerikansk skådespelare
 Charles Erwin Wilson (1890–1961), amerikansk affärsman och politiker, försvarsminister
 Charles Nesbitt Wilson (1933–2010), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant fåir Texas
 Charles William Wilson (1836–1905), engelsk militär och topograf
 Charlie Wilson (Ohiopolitiker) (1943–2013), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Ohio
 Chris Wilson, amerikansk trumslagare
 Cindy Wilson (född 1957), amerikansk sångerska och låtskrivare
 Clifford B. Wilson (1879–1943), amerikansk politiker, republikan, viceguvernör i Connecticut
 Colin Wilson (1931–2013), brittisk författare
 Colin Wilson (ishockeyspelare) (född 1989), amerikansk-kanadensisk ishockeyspelare
 Craig Wilson (född 1957), amerikansk vattenpolomålvakt
 Cully Wilson (1892–1962), kanadensisk ishockeyspelare

D
 Daniel Wilson, flera personer
 Daniel Wilson (arkeolog) (1816–1892), skotsk arkeolog och historiker
 Daniel Wilson (politiker) (1840–1919), fransk politiker
 Danny Wilson (född 1991), skotsk fotbollsspelare
 David Wilson, flera personer
 David Wilson (fotbollstränare) (född 1969), engelsk fotbollstränare och spelare
 David Wilson (skådespelare) (född 1949), amerikansk skådespelare
 David M. Wilson (född 1931), brittisk arkeolog och konsthistoriker
 Delroy Wilson (1948–1995), jamaicansk sångare
 Dennis Wilson (1944–1983), amerikansk musiker, sångare och trumslagare
 Desiré Wilson (född 1953), sydafrikansk racerförare
 Dooley Wilson (1886–1953), amerikansk sångare, musiker och skådespelare

E
 Edith Wilson (1872–1961), amerikansk presidenthustru
 Edmund Wilson (1895–1972), amerikansk författare och kritiker
 Edmund Beecher Wilson (1856–1939), amerikansk zoolog
 Edward O. Wilson (1929–2021), amerikansk entomolog
 Elizabeth Wilson (1921–2015), amerikansk skådespelare
 Ellen Wilson (1860–1914), amerikansk presidenthustru
 Ephraim King Wilson, flera personer
 Ephraim King Wilson (1771–1834), amerikansk politiker, kongressrepresentant för Maryland
 Ephraim King Wilson (1821–1891), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant och senator för Maryland

G
 Garrett Wilson (född 1991), kanadensisk ishockeyspelare
 George A. Wilson (1884–1953), amerikansk politiker, republikan, guvernör och senator för Iowa
 Gretchen Wilson (född 1973), amerikansk countryartist och låtskrivare

H
 Harold Wilson (1916–1995), brittisk nationalekonom och politiker, Labour, premiärminister
 Harriet E. Wilson (1825–1900), afroamerikansk författare
 Harriette Wilson (1786–1845), brittisk prostituerad
 Heather Wilson (född 1960), amerikansk politiker, republikan
 Henry Wilson (1812–1875), amerikansk vicepresident, republikan
 Henry Hughes Wilson (1864–1922), brittisk militär, fältmarskalk under första världskriget
 Henry Maitland Wilson (1881–1964), brittisk militär, fältmarskalk
 Horace Hayman Wilson (1786–1860), brittisk ämbetsman i Indien och universitetslärare, sanskritkännare

I
 Ian Wilson (född 1939), brittisk filmfotograf

J
 Jackie Wilson (1934–1984), amerikansk soulsångare
 Jacqueline Wilson (född 1945), engelsk ungdomsförfattare
 James Wilson, flera personer
 James Wilson (amerikansk politiker) (1835–1920), republikan, jordbruksminister
 James Wilson (fotbollsspelare) (född 1995), engelsk fotbollsspelare
 James Wilson (grundlagsfader) (1742–1798), amerikansk jurist
 James Wilson (brittisk liberal politiker) (1805–1860)
 James Wilson (brittisk Labourpolitiker) (1879–1943)
 James F. Wilson (1828–1895), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant och senator för Iowa
 James J. Wilson (1775–1824), amerikansk politiker, demokrat-republikan, senator för New Jersey
 James Q. Wilson (1931–2012), amerikansk statsvetare och kriminolog
 Jennie Bain Wilson (1856–1913), amerikansk sångtextförfattare och tonsättare
 Jenny Wilson (född 1975), svensk sångare, musiker,låtskrivare och konstnär
 Joe Wilson (född 1947), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för South Carolina
 Johanna Wilson (född 1975), svensk skådespelare
 John Wilson, flera personer
 John Wilson (fiskare) (född 1943), sportfiskare och programledare
 John L. Wilson (1850–1912), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant och senator för Washington
 John Lyde Wilson (1784–1849), amerikansk politiker, demokrat-republikan, guvernör i South Carolina
 John West Wilson (1816–1889), engelsk-svensk skeppsredare, affärsman och mecenat
 Julie Wilson (1924–2015), amerikansk sångerska och skådespelare
 Justin Wilson (1978–2015), brittisk racerförare

K
 Kenneth G. Wilson (1936–2013), amerikansk fysiker, nobelpristagare
 Kyle Wilson (född 1984), kanadensisk ishockeyspelare

L
 Lambert Wilson (född 1958), fransk skådespelare
 Larry Jon Wilson (1940–2010), amerikansk countrymusiker
 Laura Wilson (född 1983), nyzeeländsk skådespelare
 Les Wilson (född 1952), nyzeeländsk landhockeyspelare
 Lewis Wilson (1920–2000), amerikansk skådespelare
 Lindsay Wilson (född 1948), nyzeeländsk roddare
 Linetta Wilson (född 1967), amerikansk kortdistanslöpare
 Lionel Wilson (1924–2003), amerikansk röstskådespelare
 Luke Wilson (född 1971), amerikansk skådespelare

M
 Malcolm Wilson, flera personer
 Malcolm Wilson (politiker) (1914–2000), amerikansk politiker, republikan, guvernör i New York
 Malcolm Wilson (rallyförare) (född 1956), brittisk rallyförare och stallchef
 Mara Wilson (född 1987), amerikansk skådespelare
 Marc Wilson (född 1987), irländsk fotbollsspelare
 Marilyn Wilson-Rutherford (född 1947), amerikansk sångerska
 Mary Wilson (1944–2021), amerikansk sångerska
 Matthew Wilson (född 1977), australisk tävlingscyklist
 Matthew Wilson (rallyförare) (född 1987), brittisk rallyförare
 Max Wilson (född 1972), brasiliansk racerförare
 Michael G. Wilson (född 1942), amerikansk filmproducent och manusförfattare
 Montgomery Wilson (1909–1964), kanadensisk konståkare
 Murry Wilson (1917–1973), amerikansk musikproducent

N
 Nancy Wilson (född 1954), amerikansk gitarrist och sångerska
 Nicola Wilson (född 1976), brittisk ryttare

O
 Olle Wilson (född 1964), svensk författare och fotograf
 Ove Wilson (1921–1981), svensk läkare, professor i hygien
 Owen Wilson (född 1968), amerikansk skådespelare, filmproducent och manusförfattare

P
 Patrick Wilson (född 1973), amerikansk skådespelare och sångare
 Paula Wilson (1913–1995), svensk konstnär
 Paula Wilson (författare), finlandssvensk författare
 Peta Wilson (född 1970), australisk skådespelare
 Pete Wilson (född 1933), amerikansk politiker, republikan, senator och guvernör för Kalifornien
 Pippa Wilson (född 1986), brittisk seglare
 Precious Wilson (född 1957), jamaicansk-brittisk sångerska

R
 Rachel Wilson (född 1973), svensk taekwonodoutövare
 Rainn Wilson (född 1966), amerikansk skådespelare
 Ralph Wilson (1918–2014), amerikansk affärsman och sportentreprenör
 Ray Wilson (1934–2018), engelsk fotbollsspelare
 Ray Wilson (musiker) (född 1968), brittisk musiker
 Rebel Wilson (född 1980), australisk komiker och skådespelare
 Richard Wilson, flera personer
 Richard Wilson (författare) (1920–1987), amerikansk science fictionförfattare
 Richard Wilson (konstnär) (1714–1782), brittisk konstnär
 Richard Wilson (skådespelare) (född 1936), brittisk skådespelare och regissör
 Rickard Wilson (1930–2000), svensk civilingenjör, fatilarkalkylens upphovsman
 Ricky Wilson (1953–1985), amerikansk singer/songwriter
 Riley J. Wilson (1871–1946), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Louisiana
 Rita Wilson (född 1956), amerikansk skådespelare och producent
 Robert Wilson, flera personer 
 Robert Wilson (författare) (född 1957), brittisk kriminalförfattare
 Robert Wilson (regissör) (född 1941), amerikansk teaterregissör
 Robert Wilson (roddare) (född 1935), kanadensisk roddare
 Robert Wilson (senator) (1803–1870), amerikansk politiker, senator för Missouri
 Robert Anton Wilson (1932–2007), amerikansk författare och individualanarkist
 Robert McLiam Wilson (född 1964), irländsk författare
 Robert Woodrow Wilson (född 1936), amerikansk fysiker, nobelpristagare
 Roger Wilson (född 1970), svensk kulturjournalist och radioprogramledare
 Roger B. Wilson (född 1948), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Missouri
 Ron Wilson (född 1955), kanadensisk-amerikansk ishockeytränare och spelare
 Ruth Wilson (född 1982), brittisk skådespelare
 Ryan Wilson, flera personer
 Ryan Wilson (friidrottare) (född 1980), australisk häcklöpare
 Ryan Wilson (ishockeyspelare) (född 1987), kanadensisk ishockeyspelare

S
 S.S. Wilson, pseudonym för svenska kuplettförfattaren Anita Halldén (1887–1970)
 S.S. Wilson (manusförfattare), amerikansk manusförfattare
 Samuel Wilson (1766–1854), amerikansk kötthandlare, antagen förebild för Uncle Sam
 Sara Wilson (född 1979), svensk musiker
 Scott Wilson (1942–2018), amerikansk skådespelare
 Scott Wilson (ishockeyspelare) (född 1992), kanadensisk ishockeyspelare
 Sheree J. Wilson (född 1958), amerikansk skådespelare
 Sid Wilson (född 1978), amerikansk diskjockey
 Sloan Wilson (1920–2003), amerikansk författare
 Staci Wilson (född 1976), amerikansk fotbollsspelare
 Stacy Wilson (född 1965), kanadensisk ishockeyspelare
 Stanley C. Wilson (1879–1967), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Vermont
 Stephan Wilson (född 1979), svensk programledare
 Stephanie D. Wilson (född 1966), amerikansk astronaut
 Steven Wilson (född 1967), brittisk musiker
 Stuart Wilson (född 1946), brittisk skådespelare
 Sven Wilson (1907–2008), svensk radioman och musikadministratör

T
 Teddy Wilson (1912–1986), amerikansk orkesterledare och jazzmusiker
 Thom Wilson (död 2015), amerikansk musikproducent och ljudtekniker 
 Thomas F. Wilson (född 1959), amerikansk skådespelare, författare med mera
 Tom Wilson, flera personer
 Tom Wilson (ishockeyspelare) (född 1994), kanadensisk ishockeyspelare
 Tom Wilson (musikproducent) (1931–1978), amerikansk musikproducent
 Tom Edgar Wilson (1849–1923), svensk översättare och handboksförfattare
 Tony Wilson (1950–2007), brittisk skivbolagschef och mediaperson
 Torrie Wilson (född 1975), amerikansk fotomodell, fribrottare och fitnesstävlare

V
 Vaughn Wilson (född 1976), amerikansk skådespelare
 Vic Wilson (1931–2001), brittisk racerförare

W
 William Griffith Wilson (1895–1971), grundare av Anonyma alkoholister
 William James Erasmus Wilson (1809–1884), engelsk läkare
 William Wilson Hunter (1840–1900), brittisk statistiker och historieskrivare
 Woodrow Wilson (1856–1924), amerikansk president, demokrat, mottagare av Nobels fredspris

Engelska efternamn